Undaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Undaan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Undaan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar